Барш — фамилия и топоним:

Известные представители 
 Барш (дворянский род)
 
 Барш, Николай Иванович (?—1816) — Вологодский гражданский губернатор.
 Барш, Яков Саввич (1692—1755) — вице-адмирал, современник Петра Великого, в 1751—1754 годах командующий Балтийским флотом.

Топоним 
 Барш — комитат Венгерского королевства
 Барш — деревня, Бижбулякский район Башкортостана, относится к Бижбулякскому сельсовету.